Synagoga w Kārsavie zwana Starą (łot. Kārsavas sinagoga, Veca sinagoga) – drewniana bóżnica wzniesiona w Karszawie (łot. Kārsava, niem. Karsau) w 1884 roku. 

Została zbudowana w 1884 roku przy ul. 15. maija iela. W 1928 roku poddano ją rekonstrukcji. 

Karsava
Łatgalia